Гуштери могу да буду:

 Гуштери, род гмизаваца

или

 Гуштери (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ